Rostbyxad sparvhök (Accipiter erythronemius) är en fågel i familjen hökar inom ordningen hökfåglar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer från Bolivia och Paraguay till norra Argentina och södra Brasilien och kategoriseras ofta som underart till amerikansk sparvhök (A. striatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Hökartade rovfåglar
Fåglar i neotropiska regionen